Knudshoved kan syfta på följande platser:

Danmark 

 Knudshoved Odde, 
 Knudshoved (Nyborg),